Distorsion kan syfta på:

 Distorsion (teleteknik) – förvrängning eller felaktig återgivning av signal
 Brus – förvrängning av ljud eller bild
 Distorsion (objektiv) – avbildningsfel hos linser så att raka linjer blir böjda
 Distorsion (medicin) – ledskada uppkommen genom att leden tvingats utföra onormal rörelse